Il singolare del torneo di tennis Indian Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Terry Moor 7-6, 6-4.

Teste di serie 
 Tim Gullikson (secondo turno)
 Vijay Amritraj (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Open 1977